Umarow ist der Familienname folgender Personen:

 Doku Chamatowitsch Umarow (1964–2013), tschetschenischer Guerillakämpfer und Terrorist
 Gadschi Magomedowitsch Umarow (* 1985), russischer Taekwondoin